Trinkbach ist ein Gewässername:

 Trinkbach (Cibin), rumänisch Pârâul Trinkbach, rechter Zufluss des Zibin (rumänisch Cibin) in Hermannstadt (rumänisch Cibiu), Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien
 Trinkbach (Lindach), rechter Zufluss der Lindach in Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg